La saison 2016-2017 du Championnat d'Iran de football est la trente-cinquième édition du championnat national de première division iranienne. Les seize meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le Persépolis FC qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final avec neuf points d'avance sur l'Esteghlal Téhéran et dix sur Tractor Sazi. Il s'agit du dixième titre de champion d'Iran de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
En fin de saison, le champion, le vice-champion et le vainqueur de la Coupe d'Iran se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des champions tandis que le  du classement doit passer par le tour préliminaire. Si le vainqueur de la Coupe se classe parmi les trois premiers, c'est le  qui obtient son billet pour les barrages de la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club de Naft Teheran n'obtient pas de licence AFC afin de participer aux compétitions continentales la saison prochaine. Il laisse donc sa place en Ligue des champions au Zob Ahan FC.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

2016-2017
Iran M1
2016 en Iran
Sport en Iran en 2017